Aglianico del Vulture Superiore riserva è un vino a DOCG prodotto nei comuni di Rionero in Vulture, Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania, in provincia di Potenza

Vitigni con cui è consentito produrlo 
Aglianico del Vulture e/o Aglianico 100%

Tecniche di produzione 
Sono idonei solo i vigneti situati a un'altitudine tra i 200 e i 700 metri s.l.m. iscritti in apposito Albo
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità non può essere inferiore a  ceppi/ha.
Le forme di allevamento consentite sono a spalliera ed alberello.
È vietata ogni pratica di forzatura ed anche l'irrigazione di soccorso.
Tutte le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate nella zona DOC, ma sono ammesse eccezioni per i comuni limitrofi.
Richiede un invecchiamento di almeno cinque anni a decorrere dal 1º novembre dell'anno di produzione delle uve di cui almeno 24 mesi in contenitori di legno e 12 mesi in bottiglia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino intenso tendente al granato, con I'invecchiamento può assumere riflessi aranciati;
odore: tipico, gradevole ed intenso;
sapore: secco. giustamente tannico, sapido, persistente, equilibrato ed armonico con l'invecchiamento
acidità totale minima: 4,5 g/

Informazioni sulla zona geografica

Storia 

Precedentemente all'attuale disciplinare la DOCG era stata riconosciuta DOC con DPR 18.02.1971. Successivamente, il riconoscimento DOCG con DM 02.08.2010 (G.U. 188 - 13.08.2010) ed ulteriore, per ora ultima, modifica con DM 30.11.2011 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP)

Abbinamenti consigliati 
L'abbinamento più adatto è con gli arrosti, in particolare l'abbacchio al forno, e con i formaggi duri a lunga stagionatura.

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri

Note

Voci correlate 
'*Aglianico

Vini DOCG della provincia di Potenza
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Aglianico
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Aglianico del Vulture